Byatt ist der Familienname folgender Personen:

 A. S. Byatt (* 1936), britische Schriftstellerin
 Horace Archer Byatt (1875–1933), britischer Kolonialgouverneur von Tanganjika und Trinidad und Tobago